Монастирищенська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця в Україні в XIX— першій чверті XX століття:
 Монастирищенська волость — Липовецького повіту Київської губернії.
 Монастирищенська волость — Ніжинського повіту Чернігівської губернії.